Scymninae — підродина твердокрилих комах родини Сонечка (Coccinellidae).

Триби

Триба Aspidimerini 
 Acarinus
 Aspidimerus
 Cryptogonus
 Pseudaspidimerus

Триба Brachiacanthadini
 Brachiacantha
 Cyra
 Hinda

Триба Cryptognathini
 Cryptognatha

Триба Diomini
 Decadiomus
 Diomus
 Heterodiomus
 Magnodiomus
 Erratodiomus

Триба Hyperaspidini
 Blaisdelliana
 Corystes
 Helesius
 Hyperaspidius
 Hyperaspis
 Thalassa
 Tiphysa

Триба Pentiliini
 Calloeneis
 Curticornis
 Pentilia

Триба Scymnini
 Acoccidula
 Aponephus
 Apseudoscymnus
 Axinoscymnus
 Clitostethus
 Cryptolaemus
 Cycloscymnus
 Cyrema
 Depressoscymnus
 Didion
 Geminosipho
 Horniolus
 Keiscymnus
 Leptoscymnus
 Midus
 Nephaspis
 Nephus
 Parascymnus
 Parasidis
 Propiptus
 Sasajiscymnus
 Scymniscus
 Scymnobius
 Scymnodes
 Scymnomorpha
 Scymnus
 Sidis
 Veronicobius

Триба Scymnillini
 Viridigloba
 Zagloba
 Zilus

Триба Selvadiini
 Selvadius

Триба Stethorini
 Stethorus
 Parastethorus

Примітки

Посилання 

 Helmut Fürsch. Taxonomy of Coccinellids; 
 Atlas of ladybirds (Coccinellidae) of Russia 

Сонечка
Підродини комах